Black Night (Блек Найт; в превод от английски език – черна нощ) може да се отнася за:

 „Black Night“ е вторият сингъл на финландската група Стратовариус, издаден през 1989 г. от CBS Finland.
 „Black Night“ е песен на британската хардрок група Deep Purple, издадена като сингъл през юни 1970